Angle

Géométrie 
 Angle d'or
 Angle diédral
 Angles opposés par le sommet
 Angles supplémentaires
 Angle droit
 Angle plan
 Angle rentrant
 Angle solide
 Angles adjacents
 Angles alternes-externes
 Angles alternes-internes
 Angles antisupplémentaires
 Angles complémentaires
 Angles correspondants
 Angles d'Euler

Physique et technique 
 Angle (télédétection)
 Angle circulaire
 Angle d'élévation
 Angle de Brewster
 Angle de Weinberg
 Angle de champ
 Angle de dépouille
 Angle de dérive
 Angle de flèche
 Angle de pennation
 
 Angle de prise de vue
 Angle duodénojéjunal
 Angle facial
 Angle horaire
 Angle irido-cornéen
 Angle thêta (physique)
 Angle de talus naturel

Géographie 
Angle nord-ouest du Minnesota
Angle Township, Minnesota
Angle, une ville du pays de Galles
Rivière Angle, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Journalisme 
 Dans le traitement journalistique appliqué à un reportage, on parle d'angle choisi pour traiter le sujet

Divers

Personnalité 

 Candy Angle (1970-), triathlète américaine ;
 Kurt Angle (1968-), lutteur et catcheur américain.

Voir aussi 

 
 
 Angles d'attaque (film)